Кузуб Павло Степанович (1924—1943) — сержант РА учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Кузуб Юрій Анатолійович — учитель Семенівського НВК № 2 Семенівської селищної ради (Полтавська область), заслужений учитель України

Див. також 
 Кузубов Юрій Олександрович
 Кузубатиця
 Кузубівка

Примітки